Imię i nazwisko William Pearce nosili lub noszą m.in.:
 William Pearce (1833–1888) – brytyjski przemysłowiec, 1. baronet Cardell
 William Pearce (1861–1907) – brytyjski przemysłowiec, 2. baronet Cardell, syn poprzedniego
 William Pearce (1853–1932) – brytyjski polityk Partii Liberalnej
 William Pearce (1875–1959) – brytyjski gimnastyk, olimpijczyk z 1900